Pedro Sáenz puede referirse a:

 Pedro Sáenz Izquierdo, gobernador de la provincia de Yucatán en la Nueva España (1653 - 1655).
 Pedro Sáenz Sáenz (1863 - 1927), pintor español oriundo de Málaga. 
 Pedro Sáenz Amadeo (1915 - 1995), compositor y pianista argentino.